Take Me Home может означать:

 Take Me Home — пятнадцатый студийный альбом американской певицы и актрисы Шер.
 «Take Me Home» — песня Шер из одноимённого альбома.
 Take Me Home — второй студийный альбом британской группы One Direction.
 «Take Me Home» — песня американской группы Cash Cash.
 «Take Me Home» — песня Фила Коллинза из его третьего сольного студийного альбома No Jacket Required.
 «Take Me Home» — песня Роджера Долтри из его седьмого сольного студийного альбома Can’t Wait to See the Movie.

См. также 
 «Take Me Home, Country Roads» — песня Джона Денвера из альбома Poems, Prayers and Promises.